José Varela (1933-), acteur, réalisateur et romancier français ;
 José Varela (1988-), footballeur uruguayen.
 José Varela (1991-), dit Zé Varela, footballeur santoméen ;

Homonymie de personnes